Франсиско Р. Серано има више значења:

 Франсиско Р. Серано (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Франсиско Р. Серано (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику